Arnaud se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gabriel Arnaud
 Patrick Arnaud
 Paul H.Arnaud